И́нна Алекса́ндровна Во́лкова (, Мурманск, СССР) — российская певица и автор песен. Одна из участниц группы «Колибри».

Биография 
Родилась 20 июля 1964 года в Мурманске. Выступает с 1988 года. Замужем за режиссёром и актёром Александром Башировым. В 1997 году снялась в его фильме «Железная пята олигархии», к которому написала также песню «Не герой». У супружеской пары есть дочь Александра-Мария. С 1981 года проживает в Санкт-Петербурге.

С 1988 года и по сей день является бессменной участницей группы «Колибри».

Песни Инны Волковой, исполняемые ею, в которых она является автором, по дискографии группы «Колибри»:

 «Голос» («Манера поведения» 1991 г.)
 «Не рядом» («Маленькие трагедии» 1992 г.)
 «Не рядом», «Тот, который» («Найди 10 отличий» 1995 г.)
 «А я», «Частушки», «Ромашки» («Бес сахара» 1997 г.)
 «Тот, который», «Ромашки» («Ремиксы» 1998 г.)
 «Буратино» («TrioI» 2001 г.)
 «Не герой», «Звезды Кремля», «Ночь», «Пластинка», «А я» («Любовь и её конечности» 2002 г.)
 «Про войну», «Жигули», «Миленький», «Незабавная», «Железные звезды» («Железные звезды» 2009 г.)
 «Новогодняя» (в соавт. с Н. Пивоваровой), «Жигули», «Не герой» («Апокрифы» 2013 г.)
 «Физика», «Орбитальная станция», «Миленький», «Что-то о небе», «Как мне кажется» («Счастья нет» 2021 г.)

На песни Инны Волковой были сняты клипы:

 «А я» — реж. Александр Баширов, 1997 г.
 «Пластинка» — реж. Александр Баширов, 2001 г.

Участие в кино:
 песня «Ты не герой» звучит в фильме реж. А. Баширова «Железная пята олигархии»
 песня «Жигули» звучит на вступительных титрах в сериале А. Баширова «Удачи тебе, сыщик!»
 в фильме-сказке «Рыжий Лис» 2016 г. реж. Александра Стреляная Инна исполняет «Песенку Бродячей Певицы» автора А. Стреляной
 Инна — одна из героинь документального фильма «КОЛИБРИ в Париже и дома» Студии «Леннаучфильм» 1991 г.
 роль «Певичка из портового кабачка» — фильм «Железная пята олигархии» 1998 г., реж. А. Баширов
 Эпизодическая роль «Бродячая Певица» в фильме-сказке «Рыжий Лис» 2016 г., реж. А. Стреляная
 Эпизодическая роль «Соседка Хармса» в фильме «Хармс» 2016 г., реж. И. Болотников
 Песня «Не герой» повторяется в саундтреке фильма реж. К. Серебренникова «Петровы в гриппе» дважды: один раз как кавер в исполнении Одина Байрона, второй — как трек из альбома КОЛИБРИ «Любовь и её конечности».

Исполнила песню «Десять стрел» в трибьюте группе «Аквариум». Песня вошла в альбом-сборник «Апокрифы» группы «Колибри».

В 2019 году вышла книга Инны Волковой «Статус: Одна из „Колибри“». Книга сложилась из постов в Фейсбуке, включает в себя воспоминания о детстве, семье, гр. «Колибри», очерки из текущей жизни и стихи.

В 2019—2021 году работала как продюсер над последним альбомом группы Колибри «Счастья нет».

В 2021 году совместно с петербургским промоутером Денисом Рубиным была продюсером спектакля (перформативного шоу) «Счастья нет» по альбому Колибри.

В 2022 приняла участие в записи трека «Весна» группы Бабба.

С 2022 года совместно с Денисом Рубиным продюсирует трибьют Колибри.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Известные жители и уроженцы Мурманска

Рок-музыканты России
Рок-музыканты СССР